Оксибазис () — род растений семейства , распространенный по всей Земле.

Ботаническое описание 
Однолетние травянистые растения. Стебель обычно ветвистый в основании. Листья цельнокрайние, волнистые, зубчатые или лопастные.

Терминальные цветки обычно обоеполые, боковые иногда пестичные; собраны в компактные соцветия. Листочков околоцветника 2—5, белоплёнчатые. Тычинок 1—5. Стилодиев 2. Семена мелкие, красные или чёрные.

Виды 
Род включает 13 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Маревые